Штефэнешти () — город в Румынии в составе жудеца Арджеш.

История 
Долгое время это была обычная сельская местность. В 1968 году Штефэнешти стала пригородной коммуной города Питешти, но в 1989 году понятие «пригородной коммуны» было убрано из законодательства, и Штефэнешти стала обычной коммуной. В 2004 году она получила статус города.

Город расположен на левом берегу реки Арджеш.

Примечания

Ссылки 

Города Румынии
Арджеш (жудец)